Le Championnat d'Espagne de football 2007-2008, dénommé Liga BBVA, est la  édition de la première division espagnole.

Cette compétition voir le sacre du Real Madrid qui devance le club de Villarreal. Il s'agit du  de champion pour le club madrilène.

Avec 27 buts, le joueur espagnol Daniel Güiza du RCD Majorque termine meilleur buteur de la compétition.

Les 20 clubs participants 

Clubs par année de leur dernière montée en primera division

Tableau par équipes

Classement

Buteurs 
au

Leader journée par journée

Bilan de la saison

Liens externes 
 Championnat d'Espagne (fr)

2007-2008
Football en Espagne en 2007
Football en Espagne en 2008
Espagne